Rodosz ostroma (1444) – Az-Záhir Csakmak egyiptomi szultán visszavert támadása
 Rodosz ostroma (1480) – II. Mehmed oszmán szultán visszavert támadása
 Rodosz ostroma (1522) – I. Szulejmán oszmán szultán győztes támadása